Beaubien est une station du métro de Montréal.
Le cinéma Beaubien est un cinéma situé à Montréal.

Toponyme 
La rue Beaubien est une rue de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie. La ligne d'autobus 18 circule sur cette rue.

Patronyme 
 (par ordre alphabétique)
Arthur-Lucien Beaubien est un député de Provencher.
Charles-Philippe Beaubien est un sénateur de Montarville.
Frédérik Beaubien est joueur de hockey sur glace québécois.
Irénée Beaubien est un jésuite québécois.
Jeanine Beaubien est une femme de théâtre québécoise.
Joseph-Octave Beaubien est un ancien député de Montmagny.
Justine Lacoste-Beaubien  est la cofondatrice de Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.
Louis Beaubien est un député, un ministre et un président de l'Assemblée nationale du Québec.
Louis de Gaspé Beaubien est un homme d'affaires canadien.
Louis-Philippe Beaubien est un sénateur de Bedford.
Philippe de Gaspé Beaubien est un homme d'affaires canadien.
 Pierre Beaubien (1796-1881) est un député et propriétaire foncier de la ville d'Outremont et le père de Louis Beaubien. 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme